Харла́мов — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Харлампий (рус. Харлам), означающего по-гречески «светящийся радостью». Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители 
 Харламов, Александр Валерьевич (род. 1975) — российский хоккеист; спортивный менеджер.
 
 Харламов, Валерий Борисович (1948—1981) — советский хоккеист.
 
 
 Харламов, Владимир Иванович (род. 1963) — российский политик, член Совета Федерации.
 Харламов, Вячеслав Александрович (род. 1972) — футболист; футбольный арбитр.
 Харламов, Гарик (Игорь Юрьевич Харламов; род. 1981) — российский актёр, телеведущий, шоумен, продюсер.
 Харламов, Георгий Николаевич (1905—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Харламов, Иван Фёдорович (1920—2003) — советский и белорусский педагог, академик.
 Харламов, Иоанн Герасимович (1746—1791) — протоиерей Покровского Собора в Москве, переводчик и редактор трёх богословских журналов.
 Харламов, И. А.(? — ?) — преподаватель Придворной певческой капеллы в 1897 году.
 Харламов, Леонид Михайлович (1870—после 1919) — главный архитектор Гатчины с 1902 года.
 Харламов, Максим Михайлович (род. 1967) — начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина.
 Харламов, Матвей Яковлевич (1870—1930) — скульптор-монументалист.
 
 
 Харламов, Павел Васильевич (1924—2001) — учёный в области механики.
 Харламов, Пётр Капитонович (1906—?) — донской историк казачества и уругвайский государственный деятель.
 Харламов, Семён Ильич (1921—1990) — военный лётчик, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 
 Харламов, Станислав Олегович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Харламов, Феоду́л Евгра́фович (в монашестве Филарет; 1890—1942) — епископ Семипалатинско-Свердловский и всея Сибири Русской древлеправославной церкви.
 
 Харламов, Юрий Ильич (1936—2014) — русский советский поэт, драматург, прозаик.



См. также 
 Харламовы — дворянские роды.
 Харламов Трофи — приз, вручаемый газетой «Советский спорт» лучшему российскому легионеру НХЛ.

Примечания